Schirokoje (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 in der Oblast Archangelsk:
 Schirokoje (Archangelsk)
 in der Oblast Belgorod:
 Schirokoje (Belgorod)
 in der Oblast Kaliningrad:
 Schirokoje (Kaliningrad) (bis 1946 Storchnest und Strobehnen, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen)
 in der Oblast Kursk:
 Schirokoje (Kursk)
 in der Oblast Orenburg:
 Schirokoje (Orenburg)
 in der Oblast Saratow:
 Schirokoje (Saratow)
 in der Oblast Twer:
 Schirokoje (Twer)

Schirokoje war ab 1946 der Name:
 des nördlichen Teils von Schönbruch (Kreis Bartenstein, Ostpreußen), heute wüst im Gebiet der Selbstverwaltungseinheit Rajon Prawdinsk (Stadtkreis Friedland (Ostpr.))

Siehe auch:
 Schiroki (Begriffsklärungsseite)
 Schyroke (Begriffsklärung), ukrainische Entsprechung

ru:Широкое#Россия